Thalhof ist der Ortsname von

 Thalhof (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Thalhof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Thalhof (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Thalhof (Helchenbach), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern auf der Gemarkung Helchenbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Thalhof (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Thalhof (Hilgertshausen-Tandern), Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Thalhof (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Thalhof (Laaberberg), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern auf der Gemarkung Laaberberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Thalhof (Maßbach), Ortsteil des Marktes Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Thalhof (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Thalhof (Schiltberg), Ortsteil der Gemeinde Schiltberg, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Thalhof (Sinzing), Ortsteil der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Thalhof (Neustadt), Ortsteil der Ortsgemeinde Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Thalhof ist der Name von

 Thalhof, Unterkunft in Reichenau an der Rax, Niederösterreich

Siehe auch:
 Talhof
 Thalhofen